Die dritte Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand 1963 statt. Sieger wurde das Team aus den USA, welches in einem äußerst spannenden Finale England mit 4:3 besiegte. Die USA führten bereits 3:1, bevor England noch zum 3:3 ausgleichen konnte. Im letzten und entscheidenden Doppel siegten Judy Hashman und Carlene Starkey mit 15:8, 8:15 und 15:9 gegen Jennifer Pritchard und Iris Rogers.

Vorrunde

Australasienzone

Asienzone

1. Runde

Endrunde

Europazone

1. Runde 

Freilos für England.

Endrunde

Endrunde

1. Runde

2. Runde

Finale

Weblinks 
 
 
 Straits Times

1963
Badminton 1963
Badmintonwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Delaware
Wilmington (Delaware)
Frauensport in den Vereinigten Staaten